Калошино:
 Калошино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Калошино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Калошино — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Калошино — железнодорожная станция в Ельнинском районе Смоленской области.
 Калошино — деревня в Калининском районе Тверской области, Аввакумовское сельское поселение.
 Калошино — деревня в Калининском районе Тверской области, Верхневолжское сельское поселение.
 Калошино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Калошино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также